Burcă - nume de persoană din Republica Moldova și România. Reprezentanți:

 Andrei Burcă (n. 1993), fotbalist român
 Mihai Burcă (1914-1994), general român
 Ovidiu Burcă (n. 1980), fotbalist român
 Petru Burcă (n. 1950), deputat român (1990-1996)
 Sergiu Burcă (n. 1961), politician din Republica Moldova
 Teodor Burcă (1889-1950), sculptor monumentalist român, autorul unor monumente închinate eroilor români din primul război mondial

Nume de familie românești